Амальтео:

 Амальтео — семейство итальянских литераторов XVI века из Фриули, писавших на латинском языке.
 Амальтео, Помпоний (1505–1588) — известный итальянский художник XVI века.